Ele puede hacer referencia a:
La letra L.
 
ELE, como acrónimo, puede hacer referencia a:
 Un Evento Ligado a la Extinción.
 Español como Lengua Extranjera.
 Endesa, empresa española cuyo ticker en la Bolsa de Madrid es ELE.
 Editorial Litúrgica Española.
 Elección Libre y Eficiente: partido político presidido por el abogado don Flavio Santacruz Jurado.